No promises es un título en inglés que puede referirse a:
 No promises, álbum de Carla Bruni.
 «No Promises», canción de Icehouse.
 «No Promises», canción de Bryan Rice.